Bedřichov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
Bedřichov, Gemeinde im Okres Blansko; siehe Bedřichov u Lysic
Bedřichov, Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou; siehe Bedřichov u Jablonce nad Nisou
Bedřichov, Ortsteil von Horní Stropnice, Okres České Budějovice
Bedřichov, Ortsteil von Nepoměřice, Okres Kutná Hora
Bedřichov, Ortsteil von Oskava, Okres Šumperk
Bedřichov, Ortsteil von Pacov, Okres Pelhřimov
Bedřichov, Ortsteil von Špindlerův Mlýn, Okres Trutnov
Bedřichov, Ortslage von Jihlava, Okres Jihlava
Bedřichov, Ortslage von Kostelní Vydří, Okres Jindřichův Hradec
Bedřichov, Wüstung auf den Fluren von Rybník, Okres Domažlice; siehe Bedřichov (Rybník nad Radbuzou)
Bedřichov, Wüstung auf den Fluren von Světlík, Okres Český Krumlov
 Bedřichov (Berg); Berg in Tschechien

Siehe auch:
 Bedřichovka, 
 Talsperre Bedřichov im Isergebirge